Zhukovskogo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Zhukovskogo (berg i Antarktis),

Ryssland 

 Zjukovskij, ort, Moskva oblast, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar